Momordikozid je bilo koje od nekoliko srodnih kukurbitanskih triterpenoidnih glikozida koji su prisutni u gorkoj dinji (Momordica charantia). Ova grupa jedinjenja obuhvata:

 Momordikozid A 
 Momordikozid B 
 momordicoside F1 
 momordicoside F2 
 Momordikozid K 
 Momordikozid L 
 Momordikozid M 
 Momordikozid N 
 Momordikozid S 

Momordikozidi A, B, F1, F2 K–N, i S se mogu ekstrahovati iz voća metanolom.

Vidi još 
 Harantozid
 Gojaglikozid
 Karavilozid

Reference 

Тритерпенски гликозиди